Search and destroy (doctrine) - militaire doctrine
 Search and Destroy (The Stooges) - single van The Stooges
 Search and Destroy (Thirty Seconds to Mars) single van Thirty Seconds to Mars
 Search and Destroy (film) - film van David Salle uit 1995
 Search and Destroy (roman) - roman van Tom Clancy

 Spybot - Search & Destroy - anti-malware programma